Název Kopaniny může označovat:

sídla
 Kopaniny (Aš) – část města Aš v okrese Cheb
 Kopaniny (Chvalkovice) – část obce Chvalkovice v okrese Náchod
 Kopaniny (Čáslavsko) – část obce Čáslavsko v okrese Pelhřimov
 Kopaniny (Sázava) – osada, část obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou

přírodní památky
 Kopaniny (přírodní památka, okres Písek) – přírodní památka v okrese Písek
 Kopaniny (přírodní památka, okres Prostějov) – přírodní památka v okrese Prostějov

vrchy
 Kopaniny (Brdská vrchovina) (587,4 m) – vrchol v Brdech, severovýchodně od Tění v okrese Rokycany
 Kopaniny (Litenčická pahorkatina) (342 m) – kopec v okrese Vyškov u obce Topolany
 Kopaniny (Nedvědická vrchovina) – kopec v okrese Žďár nad Sázavou u obce Prosetín
 Kopaniny (Žďárské vrchy) – kopec v okrese Žďár nad Sázavou u obce Cikháje

Související články 
 Kopanina

Externí odkazy